

Toponymes 
 Carrara est le nom italien de la ville de Carrare en Italie.
 Carrara est une ville de la Gold Coast sur la côte est de l'Australie.
 Nueva Carrara est une ville du département de Maldonado sur la côte sud est de l'Uruguay.

Patronyme 

 Francesco Carrara (1716 - 1783), cardinal italien ;
 Francesco Carrara (1805 - 1885), juriste et homme politique italien ;
 Émile Carrara (1915 - 1973), musicien français ;
 Émile Carrara (1925 - 1992), cycliste français ;
 Benoît Carrara (1926 - 1993), fondeur français ;
 Joseph Carrara (1938 - ), cycliste français ;
 Angelo Carrara (1945 - 2012), producteur de musique italien ;
 Claude Carrara (1947 - ), footballeur français ;
 Pieralberto Carrara (1966 - ), biathlète italien ;
 Matteo Carrara (1979 - ), cycliste italien ;
 Romain Carrara (1980 - ), joueur professionnel de hockey sur glace français ;
 Michela Carrara (1997 - ), biathlète italienne.

Autres 
 La maison des Carrara (Carraresi) est une famille de seigneurs italiens venant de la ville de Carrare qui a dirigé la ville de Padoue au .
 Carrara (en) est un logiciel de modélisation, animation et rendu 3D développé par Eovia.
 Carrara (en) était le nom d'un chanteur d'italo disco, actif de 1984 à 1986.

Homonymie de toponyme